Hombre (spanisch „Mann“, „Mensch“ oder „Erwachsener“, auch „na klar!“) steht für:
 Hombre, amerikanischer Western, deutsch Man nannte ihn Hombre
 Isuzu Hombre, ein Automodell
 L’Hombre, ein Kartenspiel